Lake Fork (engl. für „Seearm“) steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Gewässer:
 Lake Fork (Gunnison River), Nebenfluss des Gunnison River, Colorado
 Lake Fork (Kaskaskia River), Fluss im Douglas County, Illinois
 Lake Fork (Mohicon River), Nebenfluss des Mohican River, Ohio
 Lake Fork (Texas), Stausee in Texas

Orte:
 Lake Fork (Douglas County, Illinois), Ort im Douglas County, Illinois
 Lake Fork (Logan County, Illinois), Ort im Logan County, Illinois

Siehe auch:
 Fork Lake